Dan Anderson (n. 1943), cestista statunitense
Dan Anderson (n. 1951), cestista statunitense

Pagine correlate 
Dan Andersson (disambigua)
Daniel Anderson